Бе́лая Крини́ца () — село, центр Белокриницкого сельского совета Ровненского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2431 человек. Почтовый индекс — 35342. Телефонный код — 363. Код КОАТУУ — 5624680701.

Местный совет 
35342, Ровненская обл., Ровненский р-н, с. Белая Криница, ул. Ровенская, 94.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Ровненского района